L'edizione 2004-2005 della Bundesliga si è conclusa con la vittoria finale del , che ha conquistato il suo diciannovesimo titolo. Il campionato è iniziato il 6 agosto 2004 per concludersi il 21 maggio 2005.

Capocannoniere del torneo è stato Marek Mintál del  con 24 reti.

Stagione

Avvenimenti 
Nel girone di andata di questo campionato comandano la classifica diverse squadre: lo Stoccarda, il , il  e il Wolfsburg; questo fino alla quattordicesima giornata, quando a passare davanti a tutti è il  di Felix Magath. I bavaresi si laureano poi campioni d'inverno e rimangono primi fino al venticinquesimo turno, quando sono superati dallo ; questa squadra vince 1-0 lo scontro diretto e passa momentaneamente al comando. Dopo questa sconfitta, però, i Rossi vincono tutte le partite, e conquistano il diciannovesimo titolo staccando lo Schalke di ben quattordici punti. Qualificazione alla Champions League in extremis per il Werder, che nell'ultimo turno supera in classifica sia lo Stoccarda che l'. In questa stagione, come nella precedente, la squadra campione di Germania conquista anche la Coppa, ed ottiene quindi il double, mentre nelle competizioni europee nessuna squadra ottiene risultati di rilievo.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Germania e ammessa alla fase a gironi della UEFA Champions League 2005-2006
      Ammesse alla fase a gironi della UEFA Champions League 2005-2006
      Ammesse al terzo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2005-2006.
      Ammesse alla fase a gironi della Coppa UEFA 2005-2006
      Retrocesse in 2. Bundesliga 2005-2006

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
 Punti negli scontri diretti
 Differenza reti negli scontri diretti
 Differenza reti generale
 Reti realizzate in generale
 Sorteggio

Risultati

Tabellone 

Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Bayern Monaco (24)
 Maggior numero di pareggi: Hertha Berlino (13)
 Maggior numero di sconfitte: Friburgo (22)
 Minor numero di vittorie: Friburgo (3)
 Minor numero di pareggi: Schalke, Amburgo, Wolfsburg (3)
 Minor numero di sconfitte: Bayern Monaco (5)
 Miglior attacco: Bayern Monaco (75 gol fatti)
 Peggior attacco: Friburgo (30 gol fatti)
 Miglior difesa: Hertha Berlino (31 gol subiti)
 Peggior difesa: Friburgo (75 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Bayern Monaco (+42)
 Peggior differenza reti: Friburgo (-45)
 Miglior serie positiva: Hertha Berlino (11, 11ª-21ª) 
 Peggior serie negativa: Magonza (7, 15ª-21ª) , Friburgo (7, 10ª-16ª) 
 Maggior numero di vittorie consecutive: Bayern Monaco (9, 26ª-34ª) 
Partite
 Più gol (9): 
Bayern Monaco-Norimberga 6-3, 14 maggio 2005
 Maggior scarto di gol (6): Hertha Berlino-Borussia Monchengladbach 6-0
 Maggior numero di reti in una giornata: 33 gol nella 33ª giornata, 33 gol nella 16ª giornata
 Minor numero di reti in una giornata: 20 gol nella 29ª giornata, 20 gol nella 24ª giornata, 20 gol nella 9ª giornata, 20 gol nella 23ª giornata
 Maggior numero di espulsioni in una giornata: 5 in 10ª giornata

Individuali

Classifica marcatori

Media spettatori

Arbitri 

 Markus Merk (22)
 Herbert Fandel (20)
 Wolfgang Stark (20)
 Florian Meyer (19)
 Franz-Xaver Wack (19)
 Helmut Fleischer (18)
 Lutz-Michael Fröhlich (18)
 Lutz Wagner (18)
 Michael Weiner (18)
 Knut Kircher (17)
 Thorsten Kinhöfer (15)

 Felix Brych (14)
 Peter Sippel (14)
 Manuel Gräfe (12)
 Hermann Albrecht (10)
 Peter Gagelmann (10)
 Stefan Trautmann (10)
 Jürgen Jansen (8)
 Uwe Kemmling (8)
 Jörg Keßler (8)
 Markus Schmidt (8)

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 
 
 
  http://www.weltfussball.de/alle_spiele/bundesliga-2004-2005/

Calcio nel 2004
Calcio nel 2005
2004-2005